Arniel ist der Familienname folgender Personen:

Jamie Arniel (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
Scott Arniel (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer